Fansa ist der Familienname folgender Personen:

 Hisham Fansa (* 1969), deutscher Chirurg und Hochschullehrer
 Mamoun Fansa (* 1946), syrischer Prähistoriker und Museumsdirektor